Tenkrat oder Tenkrát ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Tenkrat (1939–2022), österreichischer Trivialautor
 Petr Tenkrát (* 1977), tschechischer Eishockey- und Inlinehockeyspieler